Teser bezeichnet

 Teser im Fleimstal, der deutsche Name des Ortes Tesero in der italienischen Provinz Trient
 Eine Apfelsorte